Тараканы — многозначный термин:

 Тараканы — подотряд насекомых отряда тараканообразных.
 Тараканы — деревня в Сунском районе Кировской области.
 Тараканы — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 «Тараканы!» — московская панк-рок-группа.
 «Тараканы» — детективный роман норвежского писателя Ю Несбё.

См. также 
 Таракан (значения)